Надежда Чертова:
 Чертова, Надежда Андреевна (род. 1961) — российский юрист, директор Юридического института Северного (Арктического) федерального университета.
 Чертова, Надежда Васильевна (1903—1989) — советская писательница.